Neukietz steht für:
 Neukietz (Bad Freienwalde (Oder)), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Neukietz (Oderaue), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Oderaue, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg